Jampäl Tsültrim (Ganden tripa), een Tibetaans geestelijke en 72e Ganden tripa (1831-1837)
Jampäl Tsültrim, voluit Ngawang Jampäl Tsültrim Gyatso (1792-1862/64), de tweede Tsemönling Rinpoche en 73e Ganden tripa (1837-1843)